Rovinato ima više značenja:
 Rovinato, Livorno
 Rovinato, Modena